Othoniel, un personnage de la Bible.
 Jean-Michel Othoniel (né en 1964), un artiste plasticien français.